Мовсар Бараєв, Мовса́р Бара́єв (раніше мав прізвище Сулейманов; рос. Мо́всар Бухари́евич Бара́ев; 26 жовтня 1979, Аргун — 26 жовтня 2002, Москва) — чеченський повстанець.
 Арбі Бараєв, Арбі Алаутдіновіч Бараєв (нар. 27 травня 1973 року, Алхан-Кала, Чечено-Інгушська АРСР, РРФСР, СРСР — 23 червня 2001 року, Алхан-Кала, Грозненський район, Чеченська Республіка) — 1-й командир Ісламського полку особливого призначення «ІПОН» (1996—2001), активний учасник руху за незалежність Чечні від РФ в 1990-і і 2000-і роки, представник салафітського радикального крила чеченського опору.